Schwizgebel est un patronyme d'origine suisse, porté notamment par les personnalités suivantes :
 Georges Schwizgebel (1944- ), cinéaste d'animation suisse
 Louis Schwizgebel-Wang (1987- ), pianiste suisse de mère chinoise, fils du précédent.

Patronyme suisse